Fenix-Deceuninck er et kvindeligt cykelhold fra Belgien, som siden 2023 har kørt på UCI Women's World Tour. Holdet blev etableret i 2020 af brødrene Philip og Christoph Roodhooft, som også står bag herreholdet .

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

Cykelhold fra Belgien
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2020